Ragland peut faire référence à :
 Ragland, une localité du comté de Saint Clair dans l'Alabama,
 Ragland, une localité à cheval sur la frontière entre les comtés de Logan  et de Mingo en Virginie-Occidentale,
 Jack Ragland (1913-1996), joueur américain de basket-ball,
 Rags Ragland (1905-1946), acteur américain.

Homonymie de patronyme